Васькинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область 
 Васькинское сельское поселение — входит в Целинный район

Удмуртия 
 Васькинское сельское поселение — входит в Сюмсинский район